Vildanden kan syfta på:

Vildanden – en pjäs av Henrik Ibsen
Vildanden (1963) – en norsk filmatisering av denna pjäs från 1963
Vildandens sång – en schlagerlåt
Vildanden (Lund) – ett studentboende i Lund
Vildanden (flygbolag) – ett tidigare norskt flygbolag

Se även
Vildandshopen